Ledizione 1970-71 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale dell'Újpesti Dózsa, che conquista il suo dodicesimo titolo, il terzo consecutivo.

Capocannoniere del torneo fu Mihály Kozma dell'Honvéd con 25 reti.

In questa edizione ad ogni squadra venivano aggiunti dei punti extra in relazione alla classifica della stagione precedente.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente

Verdetti 
 Újpesti Dózsa campione d'Ungheria 1970-71.
 Dunaújvárosi Kohász e SZEOL retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1971-1972: Újpesti Dózsa qualificato.
 Coppa UEFA 1971-1972: Ferencvárosi TC e Vasas qualificate.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1970
Calcio nel 1971
Campionato ungherese di calcio